El nombre de Rodrigo de Borja puede referirse a cualquiera de los siguientes hombres:

 Alejandro VI (1431-1503), religioso español cuyo nombre en el siglo fue Rodrigo de Borja, elegido 214.ºpapa de la Iglesia católica desde 1492 hasta 1503.
 Bula de Rodrigo de Borja, documento histórico emitido por Alejandro VI.
 Rodrigo Luis de Borja, bisnieto de Alejandro VI que fue cardenal.
 Rodrigo Borja Cevallos, presidente del Ecuador (1988-1992).